Wikimedia Conferentie Nederland
 de Wet Conflictenrecht Namen, in 2012 opgegaan in Boek 10 Burgerlijk Wetboek (Nederland)
 World Chess Network